«Сто́йкий принц» () — пьеса-драма Педро Кальдерона, написанная в 1628 году, напечатанная в 1636 году.

Краткое содержание  
Действие происходит в Фесе и его окрестностях и в окрестностях Танжера в 1437 году. Драма чести о жизни и смерти португальского инфанта Фернандо, который ради христианской веры предпочёл остаться в плену у мусульман Марокко, нежели быть выкупленным и вернуться домой. В качестве выкупа мусульмане хотели получить город Сеуту, считавшийся цитаделью Европы и христианства в Африке, и принц не посчитал себя достаточно ценным для такого обмена. И в истории, и в пьесе Фернандо умирает в плену, оставшись стойким принцем, не сломленным врагами.

Персонажи 

 Дон Фернандо, инфант Португальский
 Дон Энрике, принц, его брат
 Дон Хуан Кутиньо
 Король Феца, старик (мусульманин)
 Mулей, мавританский полководец (мусульманин, влюблённый в Феникс и связанный с Фернандо долгом чести)
 Альфонс, король Португалии
 Тарудант, король (султан) Марокко (мусульманин, неверный вассал короля Феца)
 Селим
 Брито, шут
 Феникс, феццанская принцесса
 Роза, служанка Феникс
 Зара, служанка Феникс
 Эстрелья, служанка Феникс
 Селима, служанка Феникс
 Португальские солдаты, невольники, мавры

Литература 
 Пьесы. В 2 т. М., Государственное издательство художественной литературы, 1961. (Том 1. Перевод Б. Л. Пастернака).

Ссылки 
 Текст пьесы «Стойкий принц» на русском языке в переводе Б. Л. Пастернака

Книги по алфавиту
Пьесы на испанском языке
Пьесы Педро Кальдерона де ла Барки
Пьесы 1629 года